Il campionato asiatico e oceaniano di pallavolo femminile Under-23 è una competizione pallavolistica, organizzata dall'AVC, per squadre nazionali asiatiche e oceaniane, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 23 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni